Психология аномального развития — это одно из направлений психологии, которое наиболее тесно связано непосредственно с клиническими проявлениями различных физиологических нарушений в развитии человека. По сути  это научное направление, изучающее психический дизонтогенез: любое отклонение от норм психического развития.

Задача психологии аномального развития 
В современной психологии основными задачами психологии аномального развития являются: психологическая диагностика, коррекция отклонений детского поведения, вневрачебная помощь трудным детям. Во время обследования детей, клинический психолог обращает своё внимание на выявление наличия основных психических расстройств. При оценивании нарушений в развитии у детей учитываются отклонения от нормы возрастного развития, которое вызвано психическим заболеванием.

См. также 
 Детская психиатрия
 Дефектология
 Логопедия
 Тифлопедагогика
 Сурдопедагогика

Литература 
 Клиническая психология. Учебник для мед. ВУЗов/ под ред. Карвасарский Б. Д., 2004 г.
 Психология аномального развития ребёнка. Хрестоматия в 2 томах, 2006 г.
 Очерки по психологии аномального развития личности. Зейгарник Б., МГУ, 1980 г.
Психология
Клиническая психология
Патопсихология